Ravnje je lahko:
 Ravnje, Sremska Mitrovica (Srbija)
 Ravnje, Valjevo (Srbija)
 Ravnje (Slovenija)